Нижче наведено список 730 муніципалітетів департаменту Мозель.

Мозель